Ву́лиця Менцинського (також Модеста Менцинського) — назва вулиць у різних населених пунктах України

Вулиця Менцинського 
 Вулиця Менцинського — вулиця в місті Городок, Львівська область.
 Вулиця Менцинського — вулиця в місті Дрогобичі.
 Вулиця Менцинського — вулиця в місті Львові.
 Вулиця Менцинського — вулиця в місті Мостиська.

Колишні вулиці 
 Вулиця Менцинського — колишня назва вулиці Коріятовича у місті Львові.

Примітки

Джерела 
 

 
Вулиці, названі на честь людей